FK Noves Spišská Nová Ves (celým názvem: Futbalový klub Noves Spišská Nová Ves) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Spišská Nová Ves. Od sezóny 2015/16 působí ve druhé nejvyšší soutěži. Založen byl v roce 1914 jako ISE (Iglói Sport Egyesület, ve slovenském překladu Spišský atletický club). Hřištěm klubu je Městský stadion znám pod názvem Lokomotíva s kapacitou 10 000 diváků.

Nejznámější hráči klubu byli Andrej Frank, Vojtech „Béla báči“ Miškovský, Ján Urban, Alexander Nagy, Ján Kozák starší, František Kunzo, Tibor Mičinec, Pavol Vytykač, Ľubomír Bajtoš, Peter Serbin, Vladislav Zvara, Pavol Jurčo, Boris Prokopič či Miloš Lačný. Odchovanec klubu Jakub Vojtuš byl hráčem předního italského Interu Milán. V jarní části sezóny 2011/12 mužstvo vedli jako hlavní trenér Vladimír Gombár a asistent Rudolf Pavlík.

Historie 

První ústní zmínka o fotbale na území města pochází z roku 1908. V této době se vyznavači fotbalu stávají i sedmnáctiletí studenti ze Spiše, přezdívaní „Šomi“, protože patnáct z nich bylo židovského původu. Tehdejší hráč Ervin Löffler koupil v Budapešti, kde studoval, míče značky Rambler a přinesl je do Spišské Nové Vsi.

V roce 1910 začíná svoji sportovní a fotbalovou aktivitu vyvíjet maďarský ISE. První oficiální zachovaná písemná zmínka o organizovaném fotbalovém střetnutí v Spišské Nové Vsi pochází z 28. května 1914. ISE – Iglói Sport Egyesület (maďarský název pro Spišský atletický klub) nastoupil proti levočskému Lőcsei Football Sereg. Tohle datum je považováno za vznik prvního organizovaného fotbalového klubu na Spiši, i když se žádné důvěryhodnější písemné dokumenty nezachovaly.

První fotbalové hřiště bylo pod Blaumontom na vojenském cvičišti, prvním předsedou pak byl dr. Béla Forberger. Později klub působil i pod názvy ŠK Tatran, AC (ACN vzniklo 10. ledna 1922 sloučením maďarského ISE a původního slovenského ŠK Tatran), Sokol, Lokomotíva, Lokomotíva-Bane, AC LB, MFK Lokomotíva VTJ, FK VTJ až po současný FK Spišská Nová Ves.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1914 – Iglói SE (Iglói Sport Egyesület)
 1919 – ŠK Tatran Spišská Nová Ves (Športový klub Tatran Spišská Nová Ves)
 1922 – AC Spišská Nová Ves (Atletický club Spišská Nová Ves), zkráceně ACN – Atletický club Novoveský
 1948 – Sokol Spišská Nová Ves
 1950 – TJ Sokol Lokomotíva Spišská Nová Ves (Telovýchovná jednota Sokol Lokomotíva Spišská Nová Ves)
 1953 – TJ Lokomotíva Spišská Nová Ves (Telovýchovná jednota Lokomotíva Spišská Nová Ves)
 1966 – TJ LB Spišská Nová Ves (Telovýchovná jednota Lokomotíva-Bane Spišská Nová Ves)
 1990 – TJ AC LB Spišská Nová Ves (Telovýchovná jednota Atletický klub Lokomotíva-Bane Spišská Nová Ves)
 1993 – FK AC LB Spišská Nová Ves (Futbalový klub Atletický klub Lokomotíva-Bane Spišská Nová Ves)
 1996 – MFK Lokomotíva VTJ Spišská Nová Ves (Mestský futbalový klub Lokomotíva Vojenská telovýchovná jednota Spišská Nová Ves)
 1999 – FK VTJ Spišská Nová Ves (Futbalový klub Vojenská telovýchovná jednota Spišská Nová Ves)
 2003 – FK Spišská Nová Ves (Futbalový klub Spišská Nová Ves)
 2017 – FK Noves Spišská Nová Ves (Futbalový klub Noves Spišská Nová Ves)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1935–1938: Slovenská podkarpatská divize
 1938–1941: 1. slovenská liga
 1941–1944: Slovenská divize – sk. Severovýchod
 1945–1946: Slovenská divize – sk. Východ
 1951–1954: Krajská soutěž – sk. F
 1955: Oblastní soutěž – sk. F
 1956–1958: 2. liga – sk. B
 1958–1960: Oblastní soutěž – sk. F
 1962–1964: Krajský přebor – sk. Východ
 1964–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1966: Divize F
 1966–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1976: 2. liga – sk. C
 1976–1977: Divize F
 1977–1982: 1. SNFL
 1982–1984: 2. SNFL – sk. Východ
 1984–1985: 1. SNFL
 1985–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1999: 3. liga – sk. Východ
 1999–2000: 2. liga
 2000–2002: 3. liga – sk. Východ
 2002–2003: 4. liga  – sk. Sever
 2003–2004: 3. liga – sk. Východ
 2008–2013: 3. liga – sk. Východ
 2013–2014: 4. liga 
 2014–2015: 3. liga – sk. Východ
 2015–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1914
Sport ve Spišské Nové Vsi